Leverhirser (Urochloa) är ett släkte av gräs. Leverhirser ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräs